Helsingborgs IF herrlag i fotboll tävlar under säsongen 2022 i Allsvenskan och Svenska Cupen.

Efter en säsong i Superettan lyckades Helsingborgs IF vinna kvalet och avancerade tillbaka upp till Allsvenskan igen. Detta blir Helsingborgs IF:s 115:e säsong och deras 69:e i Allsvenskan.

Efter matchen mot Degerfors den 23 oktober trillade Helsingborgs IF ner till Superettan inför 2023.

Spelartruppen 2022

A-laget 
''

Ledare

Allsvenskan

Ligatabell

Matcher

Säsongssammanfattning

Maj 
Efter en svag start på säsongen med många förluster valde HIF att sparka tränaren Jörgen Lennartsson.

Juni 
I början av juni lämnade Albert Ejupi HIF för österrikiska TSV Hartberg.

I mitten av juni meddelade HIF att de lånar ut Assad Al Hamlawi till Jönköpings Södra IF.

I slutet av juni lämnade Rasmus Karjalainen HIF för finska AC Oulu.

Juli 
I början av juli lämnade Jakob Voelkerling Persson HIF för IK Sirius.

Den 22 juli lämnade Viktor Lundberg HIF för Örgryte IS.

I slutet av juli lämnade Ravy Tsouka för belgiska SV Zulte Waregem.

I slutet av juli meddelade HIF att Victor Göransson går på lån till Ängelholms FF.

Augusti 
I början av augusti meddelade HIF att de lånar ut Lucas Lingman till finska HJK Helsingfors.

Den 18 augusti 2022 lämnade Anthony van den Hurk Helsingborgs IF. I vad som kallas 'Hurk-gate' började med att van den Hurk petades ur HIF:s trupp i matchen mot Häcken den 8 augusti 2022. Van den Hurk hade efter storförlusten mot Häcken meddelat ledningen att han inte längre kände sig motiverad och inte vill spela för HIF. Han fick därmed träna på egen hand tills vidare på grund av sina kommentarer till ledningen. Kort efter bryter van den Hurk sitt samarbete med sin agent. Kort efter bekräftade Hurk att han lämnar HIF efter att man nått en överenskommelse med turkiska Çaykur Rizespor.

Två veckor senare, den 30 augusti 2022 lånar Helsingborg ut Adam Kaied till norska Stabæk. Dagen efter, den 31 augusti meddelar HIF att Armin Gigovic lämnar klubben för danska Odense.

Oktober 
Helsingborg mötte Degerfors den 23 oktober och förlorade vilket innebar att Helsingborgs IF relegeras ner till Superettan inför 2023.

Referenser 

Fotboll i Sverige 2022
2022
Fotbollssäsongen 2022 efter lag